Christian Eduardo Giménez (ur. 1974) – argentyński piłkarz
 Christian „Chaco” Giménez (ur. 1981) – argentyński piłkarz naturalizowany w Meksyku, reprezentant kraju